Damjan Fras (ur. 21 lutego 1973 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 24 marca 1990 w Planicy, gdzie zajął 73. miejsce. Wystartował także w konkursie następnego dnia, jednak nie zdobył punktów i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej sezonu 1989/1990. W 1990 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Sukces ten powtórzył rok później, w konkursie indywidualnym podczas mistrzostw świata juniorów w Reit im Winkl. W 1992 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie w swoim jedynym występie uplasował się na 42. pozycji w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył jednak dopiero 21 marca 1998 w Planicy, kiedy to zajął 26. miejsce. Były to jedyne punkty jakie zdobył w sezonie 1997/1998 i z dorobkiem pięciu punktów zajął 85. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do tego czasu startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najlepsze wyniki w tym cyklu osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując tylko Alexandrowi Herrowi i Falko Krismayrowi.

Od sezonu 1998/1999 zaczął coraz częściej punktować w zawodach PŚ. W 1999 wziął udział w mistrzostwach świata w Ramsau, gdzie indywidualnie był dwudziesty na dużej skoczni, a na normalnej zajął 27. miejsce. W konkursie drużynowym Słoweńcy z Frasem w składzie zajęli piąte miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata w lotach w Vikersund zajął dopiero 45. miejsce. Niecałe dwa tygodnie później, 26 lutego 2000 lutego w amerykańskim Iron Mountain po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce, zajmując dziewiąte miejsce. Łącznie w sezonie 1999/2000 ośmiokrotnie punktował i w efekcie zajął 41. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Swój najlepszy wynik w zawodach Pucharu Świata osiągnął 4 stycznia 2001 w Innsbrucku, gdzie zajął piąte miejsce. W pozostałych startach sezonu 2000/2001 nie zbliżył się jednak do tego wyniku i w klasyfikacji generalnej uplasował się na 47. pozycji. Wystartował wtedy we wszystkich konkursach na mistrzostwach świata w Lahti. Indywidualnie zajmował odległe miejsca, a w konkursach drużynowych był kolejno piąty na dużej oraz szósty na normalnej skoczni. Dobrą formę prezentował także w lecie 2001, co pozwoliło mu zająć szóste miejsce w klasyfikacji końcowej ósmej edycji Letniego Grand Prix w skokach. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2001/2002, kiedy to zajął to 27. miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzynastokrotnie punktował, jednak ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce. W lutym 2002 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie wspólnie z Primožem Peterką, Robertem Kranjcem i Peterem Žontą wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. W indywidualnych startach plasował się w trzeciej dziesiątce, lepszy wynik uzyskując na dużej skoczni, gdzie zajął 22. miejsce. Na zakończeniu sezonu w Planicy skoczył 204 m, co jest jego rekordem życiowym.

W sezonie 2002/2003 zajął 33. miejsce w PŚ. Wystąpił tylko w jednym konkursie mistrzostw świata w Val di Fiemme – indywidualnie na normalnej skoczni zajął 35. miejsce. Mistrzostwa te były ostatnią dużą imprezą w jego karierze. W sezonie 2003/2004 wystartował w zaledwie siedmiu konkursach, przy czym tylko dwukrotnie zdobył punkty. Dało mu to 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. Od tego momentu startował tylko w Pucharze Kontynentalnym, najlepszy wynik osiągając 15 lutego 2004 w Westby, gdzie zajął szóste miejsce. Ostatni oficjalny występ zaliczył 22 stycznia 2006 w Titisee-Neustadt, gdzie zajął 30. pozycję.

W 2006 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: -
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1994/1995: -
 sezon 1997/1998: 85.
 sezon 1998/1999: 56.
 sezon 1999/2000: 41.
 sezon 2000/2001: 47.
 sezon 2001/2002: 27.
 sezon 2002/2003: 33.
 sezon 2003/2004: 65.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999 – 33.
 2000/2001 – 44.
 2001/2002 – 29.
 2002/2003 – 16.
 2003/2004 – 67.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 34.
 2001 – 56.
 2002 – 33.
 2003 – 51.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 37.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 103.
 sezon 1992/1993: 73.
 sezon 1993/1994: 20.
 sezon 1994/1995: 31.
 sezon 1995/1996: 15.
 sezon 1996/1997: 58.
 sezon 1997/1998: 3.
 sezon 1998/1999: 63.
 sezon 1999/2000: 27.
 sezon 2000/2001: 99.
 sezon 2001/2002: 118.
 sezon 2003/2004: 47.
 sezon 2004/2005: 60.
 sezon 2005/2006: 132.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999 – 35.
 2000 – 24.
 2001 – 6.
 2002 – 12.
 2003 – 25.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973
Ludzie urodzeni w Lublanie